Jobard est un nom commun et un adjectif siginifiant simple d'esprit ou crédule, devenu aussi un nom de famille.

Patronyme 
 

 Marcellin Jobard (1792-1861), lithographe, photographe et inventeur belge.
 Louis Jobard (1821-1907), homme politique français, sénateur de la Haute-Saône.
 Olivier Jobard (né en 1970), reporter photographe français.
 Willy Jobard, pilote moto de rallye raid.
 Francis Jobard architecte (né en 1951) 
 Florent Jobard administrateur de biens (né en 1987)

Noms dérivés 
 Lapoisse et Jobard, émission de télévision québécoise diffusée de 1997 à 1999 ;
 Le jobard, un roman de Michel Piquemal.